Леони́д Григо́рьевич Абра́мов (род. 5 августа 1954) — российский дипломат с 1986 года. Был руководителем гуманитарного направления Регионального центра в Гнилане Миссии ОБСЕ в Косово, специальным представителем МИД России по кипрскому урегулированию, Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Албании. Кандидат экономических наук.

Биография 
Окончил экономический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (1977). Кандидат экономических наук. На дипломатической работе с 1986 года.
 1977—1986 гг. — младший научный сотрудник, научный сотрудник Института экономики мировой социалистической системы Академии наук СССР.
 1986—1993 гг. — второй секретарь, первый секретарь, советник Посольства СССР (с 1991 г. — России) в Чехословакии.
 1993—1994 гг. — старший советник Департамента регионального сотрудничества и экономических проблем МИД России.
 1994—1997 гг. — начальник отдела торгово-экономической политики Департамента экономического сотрудничества МИД России.
 1998—1999 гг. — руководитель гуманитарного направления Регионального центра в Гнилане Миссии ОБСЕ в Косово.
 2000 г. — политический советник МИД России при Российском воинском контингенте KFOR.
 2001—2004 гг. — советник-посланник Посольства России на Кипре.
 2004—2010 гг. — заместитель Директора Четвёртого европейского департамента МИД России.
 2004—2008 гг. — Специальный представитель МИД России по кипрскому урегулированию.
 28 января 2010 — 10 июля 2014 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Албании.

Дипломатический ранг 
Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса (10 февраля 2012).

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (14 августа 2014 года) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества и многолетнюю добросовестную работу

Семья 
Женат, имеет трёх детей.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте посольства России в Албании
 

Выпускники экономического факультета МГУ
Послы Российской Федерации в Албании
Кандидаты экономических наук
Сотрудники ИЭМСС АН СССР